Il premio (El premio) – romanzo del 1996 di Manuel Vázquez Montalbán
Il premio – cortometraggio del 2009 diretto da Ermanno Olmi
Il premio – film del 2017 diretto da Alessandro Gassmann
 Il premio (Original Movie Soundtrack) – colonna sonora